Новосибирский пожар 1926 года — крупный пожар, произошедший 21 июня 1926 года в центральной части Новосибирска.

Ход событий 
21 июня 1926 года в 9:30 утра в центральной части Новосибирска на улице Рабочая, 93 воспламенилось сено, после чего огонь перекинулся на расположенный рядом сарай, затем пламя захватило склады кожсиндиката, и вскоре пожар распространился уже на весь квартал между Серебренниковской улицей и Красным проспектом.

Погорельцы выносили на соседние от пожара улицы свои вещи, для охраны которых прибыли воинские части.

В тушении пожара принимали участие как пожарные и дружинники, так и обычные граждане. На месте происшествия были задействованы два санитарных отряда.

Обеспечение водой 
Во время борьбы с пожаром ощущался большой недостаток воды, в то время в Новосибирске ещё не появился водопровод. Водокачек поблизости также не было. Воду подвозили на автомобилях Автопромторга, водовозках, также для водоснабжения были задействованы паровозы — их подогнали по линии железной дороги к концу Рабочей улицы.

Паника в Бердске 
В день пожара в окрестностях соседнего Бердска (Берска) отдыхало несколько тысяч жителей Новосибирска. В Бердск прибыл пароход, и люди были извещены о катастрофе. Среди них началась паника, которая уменьшилась благодаря организации телеграфных докладов о ходе тушения пожара. Тем не менее множество новосибирцев в спешке направилось в город. Часть из них отправилась на пароходе, который, впрочем, не смог уместить всех желающих плыть в город; другая часть отправилась пешком, и «всё расстояние от Берска до Новосибирска покрылось бегущими пешком новосибирцами».

Ущерб 
Пожаром было уничтожено более 10 строений.

Около 40 пожарных получили небольшие травмы, 1 работник пожарной охраны сломал руку, 11 человек получили тяжёлый вред здоровью, у одного больного туберкулёзом от продуктов горения пострадали дыхательные органы («сильно задохнулся дымом»).

После трагедии для выяснения причин и убытков пожара начала работать специальная комиссия, на тот момент (по её первоначальным данным) крова лишилась 31 семья.

Ущерб Окрсельхозсоюза 
Ущерб Окрсельхозсоюзу оценивался в 100 000 рублей. Принадлежавшее организации здание сильно пострадало от огня. Были повреждены нижний подвальный и верхний этажи. По грубой оценке пожар уничтожил находившееся в доме имущество на сумму в 45 000 рублей. Огонь также полностью уничтожил склады машин. Сгорели 60 американских сенокосилок, 100 конных граблей, 20 сортировок, 11 сеялок и 10 жаток. Убыток от уничтоженных огнём товаров и заготовок составил 65 000 рублей.

Версия об умышленном поджоге 
Газета «Советская Сибирь» в номере от 23 июня 1923 года писала о том, что одна из возможных причин пожара — умышленный поджог, в подтверждение чему в статье издания упоминается человек, якобы рассказывавший присутствовавшим на пожаре людям о трёх умышленных поджогах, которые должны были произойти в тот день в Новосибирске:Какой-то сомнительного вида мужчина, озираясь через плечо, басовым шёпотом пугает обывателей:— В трёх местах город гореть будет. Прокламацию нашли. Там всё как есть написано.Но, завидев голубой верх и красный околыш фуражки красноармейца ГПУ, быстро «смывается».

21 июня в городе действительно произошло ещё два пожара, которые удалось потушить. Один из них произошёл по адресу Нарымская улица, 27, другой — на Октябрьской улице возле склада Госбанка. Причём милиция установила, что причиной возгорания на Нарымской улице был поджог.

Недостаток средств пожарной безопасности 
После трагедии были выявлены существенные недостатки противопожарной охраны города. Не хватало инвентаря и своевременного водоснабжения. Для бесперебойной подачи воды в Новосибирске был механический насос, но из-за отсутствия воды он не был задействован для предотвращения пожара. Городские власти заговорили о срочном строительстве в городе водопровода.

См. также 
 Новониколаевский пожар (1909)

Литература 
 Маранин И. Ю., Осеев К. А. Новосибирск: Пять исчезнувших городов. Книга II. Город красного солнца. — Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2017. — С. 372—373. — ISBN 978-5-98502-175-2.

Примечания 

Пожары в Новосибирске
Июнь 1926 года
1926 год в Новосибирской области